

Пирлиця () — село у Сороцькому районі.
 Пирліца () — село у Фалештському районі.
 Пирліца () — село у Унгенському районі.